Vilaseco puede hacer referencia a:
Vilaseco (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo.
Vilaseco da Serra, lugar y parroquia del concello de Viana del Bollo.
Vilaseco (San Cristóbal de Cea), parroquia del concello de San Cristóbal de Cea.

Vilaseco (Cabaña de Bergantiños), lugar de la parroquia de Borneiro, concello de Cabaña de Bergantiños.
Vilaseco (Chantada), lugar de la parroquia de A Laxe, concello de Chantada.
Vilaseco (El Pino), lugar de la parroquia de Lardeiros, concello de El Pino.
Vilaseco (Marrube), lugar de la parroquia de Marrube, concello de Saviñao.
Vilaseco (Vilelos), lugar de la parroquia de Vilelos, concello de Saviñao.
 Vilaseco (Vimianzo), lugar de la parroquia de Castrelo, concello de Vimianzo.